Юношеская футбольная лига 2019/2020 — 1-й сезон среди юношей академий профессиональных футбольных клубов, который организуется по системе «осень—весна».

Стартовал первый сезон 2 августа 2019 года, матчем «Краснодар» — «Чертаново». Специальным гостем этой встречи стал бронзовый призёр РПЛ сезона 2018/2019, четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года, вице-капитан сборной России, полузащитник ФК «Краснодар» Юрий Газинский. За первый трофей боролись «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Чертаново» и «Строгино», «Зенит» и СШОР «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Краснодар», казанский «Рубин», подмосковный «Мастер-Сатурн» и «Академия Коноплёва» из Самарской области — команды, состоявшие преимущественно из игроков 2002 года рождения. Сезон лиги признан досрочно завершившимся по результатам 15-ти туров, а чемпионами признаны молодые футболисты из «Чертаново».

Команды-участники

Турнирная таблица

Чемпионы 
Чертановцы завоевавшие золотые медали ЮФЛ (24 футболиста): Данила Ваганов, , Илья Гринюк, Ян Гудков, Михаил Долгушин, Владимир Задирака, , , , , , , , , Гордей Перевезенцев, , Сергей Пиняев, Павел Попов, , Илья Скоропупов, Артём Соколов, , Кирилл Фурман, Никита Яворский.

Символическая сборная 

 игроки академий позднее выступавшие в РПЛ

Примечания

Ссылки 
 Юношеская футбольная лига. Официальный сайт

Футбол в России в сезоне 2019/2020